Belle kan syfta på:

 Belle – en figur i Skönheten och odjuret
 Belle (film) – en film av Mamoru Hosoda

Geografi

Frankrike 

 Belle-et-Houllefort, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Bailleul, Nord, kommun i departementet Nord i regionen Hauts-de-France,

Saint-Pierre och Miquelon 

 Belle Rivière, Saint-Pierre och Miquelon, vattendrag, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar